Skalna kan syfta på följande platser:

Polen 

 Skalna (berg i Polen), Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat kłodzki,

Tjeckien 

 Skalná, ort, Karlovy Vary, Okres Cheb, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar